La Druga hrvatska nogometna liga 2001-2002, conosciuta anche come 2. HNL 2001-2002, è stata la undicesima edizione della seconda divisione del campionato di calcio croato, la prima divisa in due gironi dopo tre edizioni a girone unico.

I due gironi sono stati vinti da  (Ovest/Sud) e  (Nord/Est); questi successi non hanno però garantito la promozione in 1.HNL 2002-03 poiché queste due squadre hanno fallito gli spareggi.

Per la stagione successiva era prevista una riduzione dell'organico da 32 a 24 squadre, sempre divise in due gironi. Quindi in questa edizione vi sono state 6 retrocessioni dirette per ogni gruppo, mentre le 2 decime classificate hanno disputato spareggi contro le vincitrici dei 5 gironi di terza divisione.

Avvenimenti
Delle 18 squadre della stagione precedente, 4 sono state promosse in 1. HNL ed una è stata retrocessa in 3. HNL
Dalla divisione inferiore sono state promosse 19 squadre mentre nessuna è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 32 compagini.

Le 32 squadre sono state divise in 2 gironi da 16 ciascuno: da una parte quelle della costa più la zona di Zagabria (girone Ovest/Sud) e dall'altra quelle dell'interno (Nord/Est).

Durante la pausa invernale il  è stato sostituito dal .

Girone Ovest/Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2002-2003.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2002-2003.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Girone Nord/Est

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2002-2003.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2002-2003.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Spareggi

Promozione
Gli incontri vedono coinvolti undicesima e dodicesima classificata di Prva liga e le vincitrici dei 2 gironi di Druga liga :

  (11º in 1. HNL)
  (12º in 1. HNL)

  (1° in 2. HNL Ovest/Sud)
  (1° in 2. HNL Nord/Ovest)

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.05.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.05.2002

 Verdetti:
 Šibenik e Kamen Ingrad rimangono in Prva liga
 Vukovar e Istra rimangono in Druga liga.

Retrocessione
Gli incontri vedono coinvolti le decime classificate dei 2 gironi di Druga liga e le vincitrici dei 5 gironi di Treća liga :

  (10º in 2. HNL Nord/Ovest)
  (10º in 2. HNL Ovest/Sud)

  (1° in 3. HNL Ovest)
  (1° in 3. HNL Centro)
  (1° in 3. HNL Nord)
  (1° inl 3. HNL Est)
  (1° in 3. HNL Sud)

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.05.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.05.2002

|-
|colspan="3" align=center|  esentato || ||
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.05.2002|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.06.2002

 Verdetti:
 Dilj Vinkovci promosso in Druga liga, Bjelovar retrocede in Treća liga.
 Imotski rimane in Druga liga.
 Mladost Prelog, Opatija, Napredak Velika Mlaka e Primorac Stobreč rimangono in Treća liga.

Note

Voci correlate
Prva HNL 2001-2002
Treća HNL 2001-2002
Coppa di Croazia 2001-2002

Collegamenti esterni

 e 

2001
Calcio nel 2001
Calcio nel 2002